Angizia – divinità adorata dai Marsi, antico popolo italico
Lucus Angitiae – sito archeologico di Luco dei Marsi in provincia dell'Aquila
Associazione Sportiva Dilettantistica Angizia Luco 1925 – squadra di calcio abruzzese
Borgo Angizia – quartiere di Avezzano in provincia dell'Aquila